Чуфлинский монастырь, Монастырь Святого Феодора Тирона, монастырь Чуфля () — женский монастырь Молдавско-Кишинёвской митрополии Русской православной церкви в черте города Кишинёва.

История 
Храм в честь Феодора Тирона был построен про проекту Луки Заушкевича на средства купца первой гильдии Анастасия Чуфли, бывшего родом из Эпира, по завещанию его старшего брата Феодора, скончавшегося в 1854 году. Освящение храма состоялось 6 июля 1858 года. Первым настоятелем церкви стал протоиерей Иоанн Бутук. Анастасий Чуфли скончался в 1870 году. Оба брата похоронены возле южной стены церкви.

В начале XX века, в целях увеличения вместительности, она была значительно перестроена.

С площади перед Чуфлинской церковью на Пасху 6 апреля 1903 года начася первый кишинёвский погром.

В 1962 году, в связи с закрытием Христорождественского собора, Чуфлинская церковь стала кафедральным собором Кишинёвской епархии. В 1972 году были проведены капитальные ремонтные работы. Реставрацию настенной живописи, выполненной в стиле Васнецова, проводил художник А. И. Бурбела. В 1974 году был сооружён южный придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1990-х Собор Рождества Христова возвращён церкви и кафедра вернулась туда.

В 2002 году на базе Чуфлинского собора был образован женский монастырь.

В рамках Международной конференции «Историческое наследие Суворова» 20 июля 2019 года в монастыре был открыт памятник кадетам, суворовцам и нахимовцам, павшим на поле брани, умершим от ран и болезней, отдавшим душу за веру и Отечество.

Архитектура 

Девять куполов храма размещены на восьмигранных барабанах. С западной стороны пристроена шатровая колокольня. Кроме собора в комплекс монастыря входит жилой корпус, трапезная церковь Михаила Архангела и часовня Иверской иконы Божьей Матери.

В 2010-х годах купола церкви были позолочены, и здание отреставрировано.

Примечания 

Организации, основанные в 1854 году
1854 год в религии
Женские монастыри
Православные монастыри Молдавии
Культовые сооружения Кишинёва